
Molekulska formula -{C17H19ClN2S}- se može odnositi na:

 Hlorpromazin, antipsihotik
 Tioflavin, boja sa primenom u histologiji